Фатима аль-Зухра Хуссейн Фатхи (, родилась 21 декабря 1951 года в Каире, Египет), более известна как Нагля Фатхи  — суперзвезда египетского кино 1970-х, снявшаяся более чем в 80-ти фильмах.

Карьера 
Нагля Фатхи начала свою актёрскую карьеру в 15 лет, когда на пляже в Александрии, где она отдыхала с друзьями, её заметил кинопродюсер Адли аль-Мавалид и предложил сниматься в кино. Ради актёрской карьеры девушка забросила учёбу в школе и дебютировала в фильме «Трое друзей» (1966). Обратила на себя внимание в фильме «Радость», снятом в Ливане в 1968 году. Режиссёр фильма Ахмед Бадрхан был против приглашения юной дебютантки, но продюсер Рамзес Нагиб увидел в ней задатки «звезды» на роли романтических героинь.

На протяжении 1970-х актриса снялась в огромном количестве фильмов, преимущественно мелодраматического содержания, став мегазвездой египетского кино. До неё такого всенародного признания в истории арабской кинематографии добивались лишь две актрисы — Фатен Хамама и Магда. Достаточно вспомнить, что она была популярной и в СССР, после оглушительного успеха мелодрамы «Белое платье» (1973, реж. Хасан Рамзи). Этот фильм занимает 7-е место по посещаемости среди зарубежных лент в СССР, его посмотрели 61 миллион советских кинозрителей. Демонстрировались в бывшем СССР и другие киноленты с её участием: «Красота любви» (1968), «Зеркало» (1970), «Девушки должны выходить замуж» (1973), «Абу-Рабия» (1973), «Я вернусь к тебе» (1974).

В течение 1980-х годов Нагля Фатхи в значительной степени отошла от мелодраматического репертуара, актрису стали задействовать в более сложных характерных ролях. Приходит время признания в профессиональных кругах: в 1988 году актриса удостоена приза Международного кинофестиваля стран Азии, Африки и Латинской Америки в Ташкенте за роль в фильме «Мечты Хинд и Камилии». Удостоена также премии «Лучшей актрисе Египта» за роль в фильме «Гараж» (1995), где она сыграла роль бедной матери-одиночки, вынужденной жить в гараже со своими пятью детьми, которых она постепенно отдаёт в другие семьи, так как её здоровье ухудшается. Фильм был основан на реальных событиях и Фатхи признавалась в интервью, что это была для неё наиболее болезненная и сложная работа.

Жюри 27-го международного кинофестиваля в Каире в 2003 году вручило Нагле Фатхи почётный приз Golden Almoriks, с формулировкой «Ярчайшей звезде арабского кино», отметив при этом её вклад в египетскую кинематографию.

Личная жизнь 
От первого мужа СаифАллаха Абу Алнага (SeifAllah Abo Alnaga, состояли в браке в 1973—1977 гг.) имеет дочь Ясмин (Yasmeen). В 1992 году вышла замуж во второй раз за известного в Египте журналиста и телеведущего Хамди Кандиля (Hamdy Kandil), с которым счастлива вот уже более двух десятилетий совместной жизни.

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 
 

Актрисы по алфавиту
Актрисы Египта